Le terme Metgermette d'origine française peut se reférer à:

Toponymes

Rivière Metgermette, un affluent de la rive est de la rivière du Loup (Chaudière) (versant de la rivière Chaudière, du fleuve Saint-Laurent) coulant dans Saint-Zacharie et Saint-Côme-Linière, dans la MRC Beauce-Sartigan, dans Chaudière-Appalaches, au Québec.
 Rivière Metgermette Nord, un affluent de la rivière Metgermette, coulant dans Saint-Zacharie et de Saint-Côme-Linière, dans MRC Beauce-Sartigan, dans Chaudière-Appalaches, au Québec.
 Rivière Metgermette Centrale, un affluent de la rivière Metgermette, coulant dans Saint-Zacharie, dans MRC Beauce-Sartigan, dans Chaudière-Appalaches, au Québec.
 Rivière Metgermette Sud, un affluent de la rivière Metgermette, coulant dans Saint-Zacharie, dans MRC Beauce-Sartigan, dans Chaudière-Appalaches, au Québec.
 Lac Metgermette, un plan d'eau de la municipalité de Saint-Zacharie, dans la MRC Les Etchemins, dans Chaudière-Appalaches, au Québec.
 Canton Metgermette-Nord, dans la municipalité de Saint-Zacharie, dans la MRC Les Etchemins, dans Chaudière-Appalaches, au Québec.
 Canton Metgermette-Sud, dans la municipalité de Saint-Théophile, dans la MRC Beauce-Sartigan, dans Chaudière-Appalaches, au Québec.
 Rivière-Metgermette-Nord (hameau), dans la municipalité de Saint-Zacharie, dans la MRC Les Etchemins, dans Chaudière-Appalaches, au Québec.